Potten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Potten, Dalsland, sjö i Melleruds kommun, 
Potten, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,1 ha)
Potten, Uppland, sjö i Värmdö kommun,  (0,3 ha)
Potten (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Potten (Färnebo socken, Värmland, 662045-141039), sjö i Filipstads kommun, 
Potten (Färnebo socken, Värmland, 662526-140853), sjö i Filipstads kommun, 
Potten (Färnebo socken, Värmland, 663711-139785), sjö i Filipstads kommun, 
Potten (Ljusdals socken, Hälsingland, 688684-151166), sjö i Ljusdals kommun, 
Potten (Ljusdals socken, Hälsingland, 689052-150791), sjö i Ljusdals kommun, 
Potten, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Finland
 Potten, Vörå, Österbotten, 
 Potten, gästhamn i Yxpila, Karleby, Mellersta Österbotten, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn